Суза () је насељено место у Барањи, у саставу општине Кнежеви Виногради, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Суза је имала 567 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Суза је имало 792 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Општина Кнежеви Виногради
Барања
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Осјечко-барањској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској